Лю́бит — не лю́бит:
 Любит — не любит — традиционная фраза, произносимая при . 
 Любит — не любит — название травянистого растения нивяника, цветки которого часто применялись для гадания на ромашке.
 В кино
 «Любит — не любит» — фильм Летиции Коломбани (Франция, 2002).
 «Любит — не любит» — фильм Моргана Дж. Фримена (США, 2009).
 «Любит / Не любит» — фильм Сары Полли (Канада — Испания — Япония, 2011).
 «Любит — не любит» — телесериал Нигины Сайфуллаевой и Стаса Иванова (Россия, 2013).
 «Любит не любит» — фильм Клима Шипенко (Россия, 2014).